Владимиров, Борис:
 Владимиров, Борис Александрович (1905—1978) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Владимиров, Борис Григорьевич (1934—2011) — советский журналист, главный редактор «Экономической газеты».
 Владимиров, Борис Павлович (1932—1988) — советский актёр, артист эстрады (дуэт Борис Владимиров и Вадим Тонков).
 Владимиров, Борис Тимофеевич (1929—1999) — советский и российский шахматист, международный мастер.